Сольдеу () — маленький городок с церковным приходом в пароккии Канильо, в Андорре.

Основные события и активность в Сольдеу происходят в зимние месяцы, когда приезжают лыжные туристы. Катание на лыжах происходит на 193 километровом лыжном районе Грандвалира, самом большом районе в Пиренеях. Сюда можно добраться из Энкампа, Канильо, Эль Тартера, Сольдеу, Грау Роига, Пас-де-ла-Касы и Порте дес Ниежеса. Лыжная школа Сольдеу имеет большое количество англоговорящих инструкторов и выиграла награду за качество обучения.

Деревня находится на высоте 1710 метров над уровнем моря, а верхняя граница района для лыжного катания находится на высоте 2580 метров. Кабина подъёмника из городка поднимается на высоту 2250 метров, на которой расположены горнолыжная и сноубордическая школы и рестораны. Отсюда можно прокатиться до верхней точки подъёмника Эль Тартера или самой деревни Эль Тартер по склону «gall de bosc» с синим рейтингом.

Здесь есть бары и рестораны, включая специализирующиеся на индийской кухне. Деревня ориентирована на семейный отдых больше, чем соседняя Пас-де-ла-Каса. Есть лыжные магазины и эксклюзивный магазин сноубордов под названием «Loaded». Официальный язык — каталанский. Благодаря большому числу туристов из Англии и Ирландии, английский язык широко распространён в магазинах и ресторанах.

Примечания

Ссылки 
 Веб-камера в Сольдеу, прогноз погоды на лыжном курорте
  Сольдеу и Эль Тартера
  в Сольдеу
 Информация о катании на лыжах и сноуборде в Сольдеу
 
 
 http://www.soldeuonline.com
 

Города Андорры
Горнолыжные курорты Андорры
Пиренеи